Zahořany bezeichnet in Tschechien:
 Gemeinde Zahořany u Domažlic (deutsch: Sahorschan) im Okres Domažlice,
 Gemeinde Zahořany u Mníšku pod Brdy im Okres Praha-západ,
 Zahořany, Ortsteil von Okrouhlo im Okres Praha-západ,
 Zahořany, Ortsteil von Bystřice u Benešova im Okres Benešov,
 Zahořany (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr im Okres Beroun,
 Zahořany, Ortsteil von Kovářov im Okres Písek,
 Zahořany u Litoměřic, Ortsteil von Křešice im Okres Litoměřice,
 Zahořany, Ortsteil von Vilémov im Okres Chomutov.

Zahorany bezeichnet in der Slowakei:
 Dolné Zahorany, Gemeinde im Okres Rimavská Sobota
 Horné Zahorany, Gemeinde im Okres Rimavská Sobota